Katarzyna Wysocka (volley-ball, 1979)
 Katarzyna Wysocka (volley-ball, 1987)